A 63. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1979. május 27-én rendeztek meg.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1979ind.htm

Indianapolis
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek